Аббатство Аренсбёк (нем. Kartause Ahrensbök) — картезианский монастырь в Аренсбёке в Гольштейне, Германия.

История

Монастырь 
Монастырь был основан в 1397 году. Поместья, которым он был наделен, доходили до Шарбойца на Любекском заливе.

Во время Реформации монастырь был секуляризован и вместе с его имениями попал в руки Иоанна II, герцога Шлезвиг-Гольштейн-Зондербурга в 1584 году, который снёс здания.

Замок 
Строительные материалы были использованы между 1593 и 1601 годами для строительства замка в Аренсбёке, Шлосс Хоппенбрук, который был главной резиденцией между 1623 и 1636 годами правителя вновь образованного герцогства Шлезвиг-Гольштейн-Зондербург-Плён, в то время как  герцога Ганса II в Плёне находился в стадии строительства. Как только строительство замка Плён было окончено, герцогская резиденция была перенесена туда из Аренсбёка, оставив замок Хоппенбрук в качестве второстепенной резиденции.

После смерти там в 1740 году герцогини Юлианы Луизы, вдовы Иоахима Фридриха, герцога Шлезвиг-Гольштейн-Зондербург-Плёна, замок Хоппенбрук был разрушен. Ратуша Аренсбёка теперь стоит на его месте, в парке, в котором все ещё можно разглядеть канавы от предыдущего замкового комплекса.

Монастырская церковь 
Единственным сохранившимся зданием со времен картезианцев является кирпичная готическая церковь Святой Марии-Мариенкирхе, которая фактически была построена в первой четверти XIV века и, таким образом, предшествовала самому монастырю: когда был основан Чартерхаус, он был передан для использования в качестве монастырской церкви. Его расширяли несколько раз, и в 1400 году был добавлен полигональный квир. Башня с надписью на песчаниковой табличке над порталом была построена только в 1761 году.

Примечания

Литература 
 Jarchov, Otto, 1978: Die Klostergrundherrschaft Ahrensbök, in Jahrbuch für Heimatkunde, Eutin 1978, pp. 30-38
 Neugebauer, W., 1957: Schönes Holstein, pp. 84-85. Lübecker Nachrichten: Lübeck
 Rönnpag, Otto, 1992: Das Kartäuserkloster in Ahrensbök, in Jahrbuch für Heimatkunde, Eutin 1992, pp. 88-92

Картезианские монастыри